Ženská čtyřhra Abierto Zapopan 2019 probíhala v první polovině března 2019. Do deblové soutěže tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct párů. Jednalo se o úvodní ročník turnaje v mexické Guadalajaře zařazeného na okruh WTA 125K.
 
Vítězem se stal nenasazený americko-maďarský pár Maria Sanchezová a Fanny Stollárová, který ve finále zdolal švédsko-českou dvojici Cornelii Listerovou a Renatu Voráčovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 125 bodů. Získaly premiérovou společnou trofej i individuální tituly v sérii WTA 125K.

Nasazení párů 

  Miju Katová /  Makoto Ninomijová (semifinále)
  Nao Hibinová /  Desirae Krawczyková (1. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Sabrina Santamariová (1. kolo)
  Anna Blinkovová /  Alexandra Panovová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Abierto Zapopan
WTA 125K 2019